Caglioni ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Caglioni (1763–1825), Schweizer Anwalt, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Landammann
 Carlo Caglioni (1790–1846), Schweizer Anwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat.
 Nicholas Caglioni (* 1983), italienischer Fußballspieler